Aspartaat-aminotransferase, een enzym
Antisatellietwapen, een ruimtewapen bedoeld om satellieten te vernietigen of te beschadigen